

Полтавщина — історичний регіон у Центральній Україні. Також адміністративно-територіальна одиниця (територія) із центром у місті Полтава:
 Полтавська область — область України і УРСР з 1937 року
 Полтавський район (з 2020 року)
 Полтавський район (1925–2020)

 Полтавщина — земля УНР у березні–квітні 1918 року
Полтавська губернія — губернія Російської імперії, УНР, Української Держави і УСРР у 1802–1925 роках
Полтавський полк — полк Гетьманщини у XVII—XVIII століттях
Полта́вщина — етнокультурний регіон України, що входить до Середньої Наддніпрянщини.

Видання 
 Полтавщина: енциклопедичний довідник — довідкове видання, присвячене історії, культурі, географії, населеним пунктам і персоналіям Полтавської області 
 Полтавщина: Історичний нарис — історико-краєзнавче видання, присвячене історії і культурі Полтавської області